Personen
Carly Rae Jepsen, een Canadese zangeres
Charlotte Rae, een Amerikaans actrice
Corinne Bailey Rae, een Brits zangeres
Summer Rae, een Amerikaans professioneel worstelaar en model

Muziek
Delta Rae, een Amerikaanse folkrockband
Hot Chelle Rae, een Amerikaanse poprockband

Overige
Norma Rae, een Amerikaanse film uit 1979
Rae (gemeente), een gemeente in de Estische provincie Harjumaa
Rae (Põhja-Pärnumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Pärnumaa
Rae (Rae), een plaats in de Estlandse gemeente Rae